Составы Совета Министров РСФСР под председательством Ивана Степановича Силаева:
 Первое правительство Силаева — действовавшее в период с 14 июля 1990 года по 10 июля 1991 года;
 Второе правительство Силаева — действовавшее в период с 25 июля по 15 ноября 1991 года.

См. также 
 Комитет по оперативному управлению народным хозяйством — временный орган управления СССР в августе−декабре 1991 года, также возглавлявшийся Силаевым.